Miejscowości w USA:
 Prairie View – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Prairie View – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Waller
Gminy w USA:
 Prairie View (ang. Prairie View Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Prairie View (ang. Prairie View Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Prairie View (ang. Prairie View Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson